Râul Gruiu se poate referi la:

 Râul Gruiu - afluent al râului Setea Mică
 Râul Gruiu - afluent al râului Vedița